{{Info/Álbum
 |nome          = Eat It
 |tipo          = coletânea
 |artista       = "Weird Al" Yankovic
 |lançado       = 1 de maio de 1984
 |gravado       = 1983
 |gênero        = Rock cômico, pop, soul
 |duração       = 
 |gravadora     = Scotti Bros.
 |produtor      = 
 |último_álbum  = Eat It(1984)
 |próximo_álbum = Dare to Be Stupid(1985)
}}The Official Music of "Weird Al" Yankovic (A Música Oficial de "Weird Al" Yankovic'') é a segunda coletânea do músico norte-americano "Weird Al" Yankovic. Foi lançada em 1984 no Japão.

Faixas 
 "Eat It" - 3:19
 "Midnight Star" - 4:33
 "The Check's in the Mail" - 3:12
 "Buckingham Blues" - 3:11
 "Nature Trail to Hell" - 5:55
 "Eat It (Without Vocals)" - 3:19
 "I'll Be Mellow When I'm Dead" - 3:37
 "Buy Me a Condo" - 3:52
 "Mr. Frump in the Iron Lung" - 1:55
 "I Lost on Jeopardy (Extended Mix)" - 5:31

Álbuns de "Weird Al" Yankovic
Coletâneas de 1984